Edward Sugden (1781-1875) –  brytyjski prawnik i polityk, minister, Lord Kanclerz, 1. baron St Leonards
 Edward Sugden (1847–1908) –  brytyjski prawnik i polityk, 2. baron St Leonards
 Edward Holdsworth Sugden (1854-1935) – australijski naukowiec i metodysta

Zobacz też